Самеба ( — Троица) — топоним в Грузии:

 Цминда Самеба ( — Пресвятая Троица) —  кафедральный собор Грузинской православной церкви в Тбилиси.
 Самеба — село в Хелвачаурском муниципалитете Аджарии.
 Самеба — село в Чохатаурском муниципалитете края Гурия.
 Самеба — село в Цалкском муниципалитете края Квемо-Картли.
 Самеба (до 1991 г. - Калинино) — село в Ниноцминдском муниципалитете края Самцхе-Джавахети.

См. также 

 Зеда-Самеба
 Кведа-Самеба